Příjmení Dorsey nese více různých osobností:

 Gail Ann Dorsey (* 1962) – americká baskytaristka a zpěvačka
 Jimmy Dorsey (1904–1957) – americký klarinetista, saxofonista a skladatel
 Tommy Dorsey (1905–1956) – americký jazzový trombónista, trumpetista, skladatel a dirigent big band éry